— манга о начинающей сэйю Аке Ондо, мангака — Ханамидзава Ку-Таро. Одноимённая аниме-адаптация состоит из девяти двенадцатиминутных серий. Кроме того, в ноябре 2006 года в Японии была выпущена видеоигра  в жанре «симулятор свиданий», предназначенная для платформы PlayStation 2.

Сюжет 
Работник кондитерской фабрики Мацумару Фумихико просит коллегу по имени Танака пойти с ним в кино и безуспешно ждёт около кинотеатра. Танака не приходит, и Мацумару в ярости сминает билет, уже собираясь выбросить его в мусорную корзину, как вдруг появляется молодая девушка по имени Онда Ака и уговаривает не тратить билет понапрасну. Она говорит, что с удовольствием сходит в кино. В результате, Мацумару и Ака вместе смотрят фильм «Римские каникулы». Ака — начинающая сэйю, озвучивает персонажей аниме, но мечтает принимать участие в дубляже западных фильмов. Она обожает актрису Одри Хепбёрн и мечтает её озвучивать. По дороге домой герои выясняют, что живут совсем рядом. Они расстаются, даже не спросив имён друг друга, но той же ночью в квартире Аки случается пожар. Ака выскочила буквально в одной пижаме и теперь вынуждена ночевать на улице, поэтому Мацумару предлагает ей остаться на время у него. Чтобы не возбуждать подозрений на работе, они хранят в секрете факт совместного проживания.

Персонажи 
  — двадцатишестилетний саларимэн. Первый успех приходит к нему тогда, когда Мацумару рисует талисман для новой серии конфет под названием .
 Сэйю — Макото Ясумура
  — главная героиня аниме и манги, малоизвестная сэйю. Симпатичная жизнерадостная девушка, которая выглядит моложе своих двадцати лет. Аку наняли, чтобы озвучивать талисман фирмы Мацумару — странного кота, жующего листья.
 Сэйю — Канако Сакаи
  — менеджер Аки.
 Сэйю — Мэгуми Тоёгути
  — коллега Мацумару, в которую тот был влюблен до того, как встретил Аку. Как выясняется позже, она любит играть мужчинами и старается разлучить бывшего кавалера с Акой.
 Сэйю — Кимико Кояма
  — коллега Мацумару, фанат Аки.
 Сэйю — Дайсукэ Оно

Список серий аниме 
Каждая серия называется так же, как один из фильмов с участием Одри Хепбёрн.

Ссылки 

Манга 2002 года